czepek (czepiec) – dawne nakrycie głowy
 czepek pielęgniarski
 czepek – część błon płodowych, która pokrywa głowę i twarz noworodka
 czepek pływacki – nakrycie głowy używane w czasie kąpieli
 czepek – element sporofitu wielu mszaków